Чукалы — топоним в России:

 Чукалы — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Чукалы — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Чукалы — село в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Чукалы — село в Краснослободском районе Мордовии.
 Чукалы (приток Чёрной Бездны) — река.

См. также 
 Новые Чукалы
 Старые Чукалы
Чукалы-на-Вежне
Чукалы-на-Нуе